Mayo Poutchou peut désigner :
 Mayo Poutchou (ou Mayo Poutchi), une localité du Cameroun dans l'arrondissement de Banyo
 Mayo Poutchou (ou Nassarao), une localité du Cameroun dans l'arrondissement de Tignère.